Die B Grupa 1964/65 war die 16. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 15. August 1964 und endete am 17. Juli 1965.

Modus 
In der Nord- und Südgruppe waren jeweils 18 Mannschaft angetreten. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Aus der Gruppe Nord stiegen die letzten zwei Vereine ab, aus der Südgruppe die letzten drei Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1964 65
Fußballsaison 1964/65